Татищев, Михаил
 Татищев, Михаил Игнатьевич (ум. 1609) — русский государственный и военный деятель, думный дворянин, окольничий, дипломат.
 Татищев, Михаил Юрьевич (1620—1701) — русский военный и государственный деятель, окольничий и боярин.